Bozieni ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Bozieni (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Bozieni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Bozieni (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 in der Republik Moldau:
 Bozieni (Hîncești), Dorf im Rajon Hîncești